Zacarías bzw. Zacarias ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Zacarías (* 1941), mexikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur
 Ana Paula Zacarias (* 1959), portugiesische Diplomatin
 João Zacarias  (* 1977), osttimoresischer Politiker
 Marcela Zacarías  (* 1994), mexikanische Tennisspielerin
 Miguel Zacarías (1905–2006), mexikanischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Estadio Luciano Zacarías, Stadion in Asunción, Paraguay
 Zacharias